Румои:

 Румои — город в Японии, находящийся в округе Румои губернаторства Хоккайдо.
 Румои — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония).
 Румои — река в Японии на острове Хоккайдо
 Линия Румои — железнодорожная линия в Японии, в Хоккайдо